Cette page contient les pages d'homonymie de Rémi, Remi, Rémy et Remy.

Rémi, Remi, Rémy ou Remy est un prénom français masculin, sans doute popularisé grâce à la renommée de saint Remi de Reims. Puis le mot est devenu un patronyme.

Dans certains cas, comme dans les pays hispaniques, aux États-Unis, au Nigéria ou au Japon, Remi (ou Remy) peut être un prénom féminin ou un diminutif de prénom féminin.

Il est fêté le 15 janvier.

Origine du prénom 

Plusieurs explications ont été proposées quant à l'origine de ce prénom :
 Le peuple habitant la région de Reims à l'époque de la guerre des Gaules, appelé les Rèmes (en latin Remi) était d'origine celte ou germanique. Les Rèmes ont ainsi donné leur nom à la ville de Reims. Si l'on s'appuie sur une origine gauloise de ce nom, la signification pourrait en être « les premiers », « les plus anciens » ou « les princes », en langue gauloise.

 Ce nom est aussi souvent rapproché de rēmex, rēmĭgis (le rameur) ou de rĕmĕdĭum (celui qui soigne). En effet, Remi se dit Remigius en latin, le saint signant sous les deux noms de Remigius (tel l'ecclésiastique qui doit par sa doctrine, telle une « rame » puissante, diriger l'Église)  ou Remedius. Ces explications sont souvent rapprochées du caractère saint du plus célèbre des Remi, l'évêque de Reims.

 Une autre explication, beaucoup plus fantaisiste, illustrant le souhait de mettre en avant le caractère saint de l'évêque de Reims, se trouve dans la Légende dorée, de Jacques de Voragine. Celui-ci se base sur des racines grecques et le rapproche de « paissant les habitants de la terre » (remi « paissant » et gios « terre », pour remigius) et « pasteur qui combat » (remi « berger » et gyon « combat »). 

Saint Remi, évêque de Reims, a donc certainement contribué grandement à la diffusion de ce prénom. De nombreuses églises de la région rémoise sont dédiées à Remi dont Ormes (Marne), Branscourt (Marne), Olizy (Marne), Sacy, Logny-lès-Aubenton, sans oublier la basilique Saint-Remi de Reims, ainsi que d'autres plus éloignées, Charleville (Ardennes), Scy-Chazelles (Moselle) et bien d'autres (voir aussi Remi de Reims).

Nom d'origine latine, il est difficile d'expliquer le grec porté par le "i", tout comme l'accent sur le "e" apparu seulement au XIIIe siècle dans la langue française. Si la forme du double "i" ou "ii" existe en latin, elle pourrait expliquer la transformation ; quant à l'accent, il ne faut pas négliger la qualité du parchemin et une tâche ou une irrégularité expliquerait cette orthographe... ou une construction phonétique mal entendue.

Variantes 

 Rémi, Remi, Rémy et Remy, les quatre formes courantes de prénoms et de patronymes
 Ramai, forme poitevine
 Remi, diminutif espagnol du prénom féminin « Remedios », version courte du prénom « Maria de los Remedios » inspiré par la  (la Vierge des Remèdes)

Saints chrétiens 

 Remi de Reims (435-533), évêque ; fêté le  en France, le  au martyrologe romain et le  dans le diocèse de Reims
 Remi de Rouen (vers 727-771), archevêque ; fêté le 
 Remi de Strasbourg († 783), évêque ; fêté le 
 Remi de Lyon († 875), archevêque ; fêté le

Autres chrétiens 

 Remi d'Auxerre (~841 - ~908), moine
 Rémy II de Lyon (?-925), un archevêque de Lyon

Personnalités portant ce patronyme 

 Pierre de Rémi (?-1328), trésorier du roi de France Charles IV le Bel

 Georges Remi (1907-1983), le véritable nom de l'auteur de bande dessinée Hergé.
 Salaam Remi (19?-), producteur et musicien américain.

 Adèle Marie Joséphine Rémy (1859-19?), cantatrice française ;
 Alain Rémy (1965-), dessinateur de bande dessinée français ;
 Albert Rémy (1915-1967), acteur français ;
 Alfred Remy (1870–1927), philologiste et compositeur américain ;
  (1981-), footballeur dominicain ;
 André Remy (19?-), journaliste, présentateur et animateur de télévision belge ;
 Antoine Rémy (1764-1848), militaire français ;
 Auguste baron de Becker-Remy (1862-1930), sénateur, président-administrateur-délégué des usines Remy ;
 Baudouin Remy (1963-), journaliste belge, fils d'André Remy ;
 Caroline Rémy (1855-1929), écrivaine et journaliste libertaire et féministe française ;
  (1988-), skieur de montagne suisse ;
 Cédric Rémy (1975-), footballeur français ;
 Constant Rémy (1882-1957), acteur et réalisateur français ;
 Daniel de Rémy de Courcelles (1626-1698), officier français ;
 Daniel Rémy (1934-), violoniste français ;
 Edmond Rémy (1860-1939), chanoine et docteur en philosophie belge ;
 Érick Rémy (1958-), journaliste, animateur de radio et de télévision québécois ;
 Esprit Alexandre Rémy (1817-1900), botaniste français ;
 Gilles Rémy (1959-), homme d'affaires français ;
 Hélène Rémy (1932-), actrice française ;
 Isabelle Mancini-Remy (1967-), fondeuse française ;
  (19?-), réalisateur américain de films pornographiques ;
  ;
 Jacqueline Rémy (19?-), journaliste et écrivaine française ;
 Jean-Luc Rémy (1948-), chercheur en informatique connu pour l'algorithme de Rémy ;
 Jean Rémy (1899-1955), colonel de l'armée française ;
  (1952-), joueur de baseball américain ;
  (1906-19?), boxeur belge ;
 Jules Rémy (1826-1893), naturaliste, botaniste et explorateur français ;
 Katy Rémy (1945-), écrivaine et poétesse française ;
 Loïc Rémy (1987-), joueur de football français ;
 Louis Rémy (1916-1992), aviateur militaire belge ;
 Louise Rémy (1938-2016), actrice québécoise ;
 Ludger Rémy (1949-2017), compositeur, claveciniste et musicologue allemand ;
  ;
 Maurice Rémy (1899-1973), acteur de théâtre et de cinéma français ;
 Maxime Remy (1984-), sauteur à ski vosgien ;
 Nicolas Remy (vers 1525/1530-1612), avocat, procureur général, historien, diplomate et auteur lorrain ;
 Patrick Remy (1954-), footballeur et entraîneur français ;
 Patrick Rémy (1965-), fondeur français originaire des Vosges ;
  ;
 Philippe Remy-Wilkin (1961-), écrivain belge ;
 Philippe de Remy, sire de Beaumanoir (vers 1210-1265), poète français ;
 Pierre Rémy (1947-), réalisateur français ;
 Raoul Rémy (1919-2002), coureur cycliste français ;
 Sébastien Remy (1854-1944), médecin français, obstétricien ;
 Sébastien Rémy (1974-), footballeur franco-luxembourgeois ;
 Téjo Remy (1960-), designer néerlandais ;
 Tristan Rémy (1897-1877), écrivain français et historien du cirque ;
 William Rémy (1991-), footballeur français.

Pseudonyme 

 Jeanne Rémy, de son nom civil Caroline Champs (1881-1961), une actrice française de théâtre et de cinéma ;
 colonel Rémy, de son vrai nom Gilbert Renault (1904-1984), un résistant français ;
 Pierre-Jean Remy, de son nom civil Jean-Pierre Angremy (1937–2010), un diplomate, administrateur et écrivain français ;
 Rémi (1963-), de son vrai nom Rémi Verbraeken, est un auteur de bande dessinée et dessinateur de presse français ;
 Rémy (1997-), un rappeur français.

Personnalités portant ce prénom

Rémi

Remi

Rémy

Remy

Personnages de fiction 
 Rémi, le personnage principal du roman français Sans famille d’Hector Malot, paru en 1878
 Rémy, le personnage principal du dessin animé Ratatouille des studios Pixar (un rat)
 Remy, un personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter

Toponyme 

 Rémy, une commune française du Pas-de-Calais ;
 Remy, une commune française de l'Oise ;
 Remy, une census-designated place dans le comté de Sequoyah en Oklahoma aux États-Unis ;
 Pont-Remy, une commune française de la Somme, en région Hauts-de-France ;
 , , et , le nom de nombreuses communes

Odonyme 
 Rue Oscar Remy, voie de Liège en Belgique

Cinéma 

 Rémi, un court-métrage de Melvil Poupaud sorti en 2001 ;
 Rémi sans famille, un dessin animé japonais adapté en 1977 du roman Sans famille ;
 Rémi Gaillard fait n'importe quoi!: le roi de la farce, un téléfilm réalisé par Julien Carpentier en 2011.

Marques 
 Rémy Cointreau, un groupe français de spiritueux
 Rémy Martin, une marque de cognac
 Laboratoire Monique Rémy, une société de production et de commercialisation de matières premières naturelles pour la parfumerie
 Rémi Confection, une entreprise spécialisée dans la confection de blouses et tabliers professionnels, basée à Longvic

Sigle et abréviation 

REMI est un sigle qui peut désigner :
 Restriction enzyme mediated integration, une technique de microbiologie et de génétique ;
 Revue européenne des migrations internationales, une revue scientifique sur les migrations internationales et les relations interethniques.

Rémi est aussi une abréviation qui peut désigner :
 Réseau de mobilité interurbaine, le nouveau réseau de transport en commun de la région Centre-Val de Loire en France.

Astronomie 
 (14683) Remy, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 

Acronyme
Homonymie d'acronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom français
Patronyme belge
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France